Куку́шка — село в Пластовском районе Челябинской области России. Входит в состав Демаринского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в лесостепной части области. Возле посёлка протекает река Увелька. Расстояние до центра района города Пласта 33 км.

Уличная сеть 
 Заречная,
 Набережная,
 Холмистая.

Топоним 
Название появилось в результате неправильного произношения фамилии первопоселенца Кокушкина.

История 
Село основано около 1752 году государственными крестьянами Верхнеяицкой крепости.

В 1929 году организован колхоз имени Кирова.

Население

Инфраструктура 
 Отделение совхоза «Пластовский»,
 клуб.

Транспорт 
Начальный пункт региональной автодороги 75К-370 Кукушка — автодорога Пласт — Демарино — Старый Кумляк протяжённостью 5,851 км.

Посёлок связан грунтовой дорогой с центром сельского поселения селом Демариным (15 км).

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района